Florenzo – nome proprio di persona italiano
 Florenzo – cognome italiano